Шама́нский мыс находится в юго-западной оконечности озера Байкал между городом Слюдянка и посёлком Култук в Слюдянском районе Иркутской области. Популярное место отдыха у местных жителей и туристов.

Более чем на 600 м вдаётся в Байкал в середине залива Култук к югу от устья реки Талой. Узкая восточная часть мыса (собственно Шаманский мыс, «Страшный Камень»), шириной до 30 м и длиной чуть более 200 м, отделена от широкой восточной части перешейком шириной около 10 метров.

Топонимика и религиозные обряды 
Мыс считается священным местом для бурят и по-бурятски называется Айха-Шулун, что в переводе значит «Страшный Камень», «Испуг-камень». По преданию, в одной из пещер мыса был похоронен шаман и, в дальнейшем, здесь стали проводить служения и жертвоприношения. Благодаря этому, мыс приобрёл своё современное название — Шаманский.

Геология 
В геологическом строении Шаманский мыс — продолжение одного из отрогов горной системы Хамар-Дабан. Его длина — около 640 метров. Мыс сложен преимущественно гранитами, мраморами и метаморфизованными известняками. Наличие известняков обусловило наличие на мысу пещер. В прошлом, одной из достопримечательностей Шаманского мыса была скала Хобот — скальные пласты, наклонно уходящие в воду и промытые у основания, похожие на хобот, отсюда и название. С изображением этой скалы выпускались открытки. Местные жители приписывали Хоботу целебные свойства, однако скала была взорвана при добыче известняка.

Археологические находки 
По некоторым данным, первые археологические находки были обнаружены на Шаманском мысу ссыльными поляками при строительстве Кругобайкальского тракта в 1860-е годы. Они обнаруживали скелеты и черепа древних людей. Однако никаких подтверждений этому нет, в связи с отсутствием учёных и желания строителей тракта совершать научные исследования. В дальнейшем, Шаманский мыс изучали известные археологи — П. П. Хороших в 1924 году и А. П. Окладников в 1929. Они заявляли, что находили артефакты, утверждавшие о стоянке древнего человека на Шаманском мысу, но документально они также не были подтверждены.

Полномасштабное изучение археологии Шаманки, как её называют местные жители, началось 13 октября 1962 года. А в 1965 году школьники нашли на мысу части черепа, которые обнаружились при оползне грунта. Они разрушили захоронение, забрав эти артефакты с собой и пополнив ими городской краеведческий музей. Через несколько недель А. В. Тиваненко (будущий историк Восточной Сибири, археолог и краевед), проплывая возле мыса на лодке, обнаружил на дне части скелета человека. Он сообщил об этом археологам, и на берегу, неподалёку от найденного скелета, было обнаружено захоронение времён китойского комплекса неолита (по мнению В. В. Свинина и П. П. Хороших). В могиле было обнаружено множество орудий труда и предметов быта.
 
Помимо данного захоронения на Шаманском мысу были найдены ещё 6 археологических памятников, относящихся к разному времени.

Пещеры Шаманского мыса 
На побережье Байкала находится огромное количество пещер. Несколько из них оказались на Шаманском мысу. По рассказам местных жителей, в пещерах Шаманского мыса находилась стоянка древнего человека, были наскальные рисунки. Однако проверить это уже невозможно. В связи с повышением уровня Байкала, вследствие заполнения Иркутского водохранилища и последовавшего за ним повышения уровня озера, пещеры оказались затоплены. Верхнюю часть одной из них можно увидеть с северной стороны мыса летом на лодке, а зимой — с поверхности льда.

Кругобайкальский тракт 
В 1864—1866 годах в районе Шаманского мыса шло строительство Кругобайкальского тракта — почтовой дороги, соединившей Верхнеудинск и Иркутск. Польские ссыльные, строившие эту дорогу, подняли восстание в 1866 году. Группа восставших, находившихся в Култуке и Слюдянском зимовье во главе с Арцимовичем обезоружила конвой, оставила часть оружия на Шаманском мысу и направилась от него в сторону Иркутска на соединение с остальными группами повстанцев. Однако восстание было подавлено.

При повышении уровня Байкала большая часть тракта в пределах Слюдянки и Култука была затоплена, однако часть его сохранилась и ещё заметна в самой низменной и узкой части мыса.

Экологическое воздействие 
В связи с тем, что Шаманский мыс — популярное для отдыха место, антропогенная нагрузка на него заметно повышена. Некоторые места стали небольшими свалками, почвенный покров на тропах исчез. Слюдянская городская мэрия провела встречу с жителями района, чтобы выработать стратегию по обустройству и контролю за Шаманским мысом.

Панорама

Примечания

Ссылки 
 

Мысы Иркутской области
Мысы Байкала